Black cat:
 Black Cat — кодовое название операционной системы.
 Black Cat — манга Кэнтаро Ябуки и одноименное аниме производства студии Gonzo.
  — песня американской певицы Джанет Джексон.

См. также 
 
 
 Black Cats — вертолётная аэробатическая группа Королевского военно-морского флота Великобритании.